Список флагов муниципальных образований Республики Карелия Российской Федерации.

На 1 января 2020 года в Республике Карелия насчитывалось 125 муниципальных образований — 2 городских округа, 16 муниципальных районов, 22 городских поселения и 85 сельских поселений.

Флаги городских округов

Флаги муниципальных районов

Флаги городских поселений

Флаги сельских поселений

Упразднённые флаги

Примечания

Литература 
 

Карелия
Флаги Республики Карелия